

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 20 giugno 2018.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Lleida: 2003-2004 (Gruppo III)
Mirandés: 2011-2012 (Gruppo II)

 
APOEL Nicosia: 2017-2018

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Portieri di calcio goleador